Żowtnewe - była nazwa osiedla typu miejskiego Błahodatne, na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim
 Żowtnewe - była nazwa osiedla typu miejskiego Myrolubiw, na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim
 Żowtnewe - była nazwa wsi Soborne, na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim